Les  Championnats d'Europe de natation en petit bassin, organisés par la LEN, se sont tenus à Stavanger (Norvège) du 3 au .

Tableau des médailles

Résultats

Hommes

Femmes

Liens externes 
  Les résultats, sur le site swimrankings.net

Notes et références

Navigation 

1994
Natation sprint
Natation Europe Petit bassin 1994
Europe Petit bassin 1994
Championnat Europe Natation sprint
Europe Petit bassin
Championnat Europe Natation sprint
Sport à Stavanger